Trubice může být:

obecně
 synonymum pro slovo trubka (obvykle úzkého průřezu)

ve fyzice a v technických aplikacích
 Crookesova trubice – přístroj pro demonstraci působení energie světla
 iontová trubice – jednoduchý urychlovač částic
 Geigerova-Müllerova trubice – trubice naplněná plynem opatřená válcovou katodou a v ose procházející drátěnou elektrodou (Geigerův-Müllerův počítač)
 katodová trubice – speciální elektrotechnický přístroj
 Kundtova trubice – přístroj na měření rychlosti zvuku v plynech
 Pitotova trubice – přístroj pro měření rychlosti proudění média převodem na tlak
 proudová trubice – abstraktní trubice, kterou při proudění tekutiny vymezují tzv. proudnice; pojem proudová trubice se v obdobném stejném smyslu používá i u objemového elektrického proudu (vymezená tzv. proudovými čarami) 
 smrštitelná trubice – plastová trubice, která se za tepla smršťuje
 vírová trubice – odborný fyzikální pojem označující intenzitu víru (víření) při rotaci tekutiny
 zářivková trubice – také lineární zářivka, světelný zdroj ve tvaru trubice opatřené na obou koncích kontakty

v biologii
 malpighické trubice – rozvětvené vychlípeniny střeva u vzdušnicovců
 Müllerova trubice – embryonální podoba vejcovodu
 část lidského těla
 Eustachova trubice – spojovací dutina mezi nosohltanem a středním uchem v lidské hlavě
 močová trubice – orgán pro odvod moči z močového měchýře
 zúžení močové trubice – stav, při kterém se zmenší přirozený průsvit močové roury
 trávicí trubice – část lidské trávicí soustavy
 neurální trubice (nervová trubice) – dutá trubice vznikající v embryonálním vývoji strunatců a představující základ pro budoucí centrální nervovou soustavu